Хуа́н Аугусти́н Му́ссо (; ) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Аталанта» и сборной Аргентины.

Клубная карьера 
Муссо — воспитанник клуба «Расинг». В 2012 году он был включён в заявку основной команды. В 2014 году Хуан стал чемпионом страны, хотя на поле не провёл ни минуты. 28 мая 2017 года в матче против «Сан-Лоренсо» он дебютировал в аргентинской Примере. В следующем сезоне Хуан стал основным вратарём клуба.

Летом 2018 года Муссо перешёл в итальянский «Удинезе», подписав контракт на пять лет. 28 октября в матче против «Дженоа» он дебютировал в итальянской Серии A.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Аргентины Муссо принял участие в домашнем чемпионате Южной Америки. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

26 марта 2019 года в товарищеском матче против сборной Марокко Муссо дебютировал за сборную Аргентины. 

Летом 2019 года Муссо принял участие в Кубке Америки 2019 в Бразилии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 

Командные
 «Расинг» (Авельянеда)
 Чемпионат Аргентины по футболу — 2014
Сборная Аргентины
 Победитель Кубка Америки по футболу: 2021

Примечания

Ссылки 
 Fichajes.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Аталанта»